Joseph Mössmer – pittore austriaco
 Jürgen Mössmer – calciatore tedesco
 Raimund Mössmer – ex calciatore austriaco